Nicolas Liez est un nom notamment porté par :
 Nicolas Liez (1809–1892), peintre, lithographe et dessinateur luxembourgeois ;
  (1864–1961), journaliste et auteur luxembourgeois, petit-fils du précédent ;
  (1836–1890), pharmacien et historien luxembourgeois.